Hohe Straße (in Österreich: Hochstraße; in der Schweiz: Hohestrasse) ist ein historischer Gattungsname, mit dem in verschiedenen Gegenden Altstraßen bezeichnet wurden, die entlang von Wasserscheiden, abseits von Siedlungen und Tälern verliefen. Wegen ihrer Führung über höhere Lagen waren sie unabhängig von Niederschlägen und Jahreszeiten ganzjährig benutzbar. Die heute bekannten Hohen Straßen wurden zumeist mit Beginn der trigonometrischen Kartierung erfasst, dokumentiert und sind seitdem bekannt:
 Hohe Straße, die zur Dieler Schanze, einer alten Festung in Diele, Ostfriesland führt
 Hohe Straße, eine Altstraße zwischen Nürnberg, Frankfurt, Limburg und Köln
 Hohe Straße, der Abschnitt Frankfurt am Main-Leipzig-Schlesien-Polen auf der Via Regia und Via Regia Lusatiae Superioris
 Cölnische Hohe Heer- und Geleitstraße von Köln nach Frankfurt
 Hohe Straße Mainz–Frankfurt, seit dem Mittelalter als Elisabethenstraße bezeichnet
 die Hohe Straße, eine alte römische Militärstraße von Dieburg, Hauptort der Civitas Auderiensium, zum einen nach dem Kastell Stockstadt und vorher teilend zum Kastell Obernburg über Radheim in west-östlicher Richtung. Die Straße ist wohl so benannt, weil sie bis heute bis 1,5 m über dem oft sumpfigen Niveau der Gersprenzauen liegt; in dem Gewann Kleestädter Salzwiesen nahe Kleestadt wurde ein Miliarium gefunden, der wohl 4 Leugen von Dieburg entfernt aufgestellt war und auf die Höhe der Burg Schlierbach bzw. der heutigen Straßenmühle zu legen ist
 ein Altweg, der den westlichsten Höhenrücken des Odenwaldes von Schlierbach (Schaafheim) und Klein-Umstadt kommend entlangführt und, an der römischen Siedlung Wamboltsches Schlösschen vorbei, über die Burg Breuberg in den tieferen Odenwald führt und dann an den Odenwaldlimes anschließt
 Hohe Straße, ein Wegabschnitt, der zwischen Walldürn und dem Rehberg im Odenwald über den Obergermanisch-Rätischen Limes führt.
 Hohe Straße zwischen Kocher und Jagst, wahrscheinlich schon zu frühkeltischer Zeit bestehende Fernverbindung zwischen Bad Wimpfen und Nürnberg; mit, aus neuerer Zeit,Hohe Straße (Schöntal), Ortsteil im Gemeindeteil Westernhausen der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hohe Straße in der bayrischen Rhön, von Nordheim auf dem Höhenzug östlich der Steu zum Abtsberg und weiter auf Kaltensundheim zuführend. Weitestgehend im unbefestigten Zustand (Naturweg) mit markanten Wegesrinnen und schmaler Achsweite (Karrenbreite).
 Hohe Straße zwischen Osterode und Pöhlde, Handelsstraße Osterode am Harz–Düna–Hörden am Harz–Elbingerode am Harz–Pöhlde mit Abzweig nach Herzberg am Harz

Straßennamen heutiger Innerorts-Straßen:

 Hohe Straße (Düsseldorf)
 Hohe Straße (Hannover), ein schon im Kurfürstentum Hannover bekannter Verkehrsweg
 Hohe Straße (Köln), eine der meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands, deren Ursprünge in der Römerzeit liegen
 Hohestrasse in Oberwil BL, ehemalige Straße von Basel zum Fürstbischof von Basel, der in Pruntrut residierte.

Siehe auch 
 High Street
 Hochstraße
 Höhenweg

Weblinks 
 Mittelalterliche Handelswege: Hohe Straßen

Altstraße
Straßenname